Gremlin steht für:
 Gremlin, ein Fabelwesen
 AMC Gremlin, US-amerikanischer Kleinwagen, produziert zwischen 1970 und 1978
 Gremlin Interactive, britisches Entwicklungsstudio für Computerspiele
 Gremlin Island

Siehe auch:
 Kremlin
Gremlins – Kleine Monster (Originaltitel: Gremlins)